

Miejscowości w Polsce 
 Dźwiniacz Dolny
 Dźwiniacz Górny

Miejscowości na Ukrainie 
 Dźwiniacz – wieś w rejonie bohorodczańskim
 Dźwiniacz – wieś w rejonie zaleszczyckim